Князь Андре́й Миха́йлович Волко́нский (14 февраля 1933, Женева — 16 сентября 2008, Экс-ан-Прованс) — русский композитор,  и органист.

Биография 
Родился в 1933 году в Женеве в семье русских эмигрантов, представителей княжеского рода Волконских. Отец — князь Михаил Петрович Волконский, мать — Кира Георгиевна Петкевич (1911—1995).

С пяти лет начал импровизировать на фортепиано. Ребёнком играл свои импровизации Рахманинову. Учился у Дину Липатти, затем в 1944–1945 годах в Женевской консерватории у Джонни Обера. После переезда с родителями в Париж в 1946 году учился один год в Русской консерватории.

В 1947 году семья репатриировалась в Советский Союз, где родителям позволили поселиться в Тамбове. Однако Андрей временно жил в Москве, где был принят на последний курс музыкального училища при Московской консерватории, где учился у Е. И. Месснера по композиции, и В. С. Белова по фортепиано, и которое окончил в 1949 году. Вскоре переехал к родителям в Тамбов, где окончил Музыкальное училище. В 1950—1954 году учился в Московской консерватории на факультете теории музыки и композиции (класс Ю. Шапорина), но по причине неудовлетворительных оценок по курсу марксизма-ленинизма был отчислен. В 1955 году Волконский был принят в Союз композиторов СССР. В том же 1955 году, совместно с Рудольфом Баршаем, принимает участие в создании Московского камерного оркестра, в котором до 1957 года играет партию клавесина и органа. С 1956 года выступает с сольными концертами как клавесинист, став одним из пионеров аутентичного исполнительства в России.

В 1962 года произведения Волконского подвергаются официальному запрету в СССР и больше не исполнялись. Вследствие этого Волконский концентрируется на исполнительской деятельности, продолжая сочинять „в стол“. В 1965 году он основывает ансамбль старинной музыки «Мадригал», с которым гастролирует по всему Советскому союзу, в 1969 году участвует в фестивале «Пражская весна», а в 1970 году совершает гастроли по городам Восточной Германии, а также по Румынии и Польше.

В мае 1973 года Волконский эмигрирует на Запад, где живёт поначалу в Женеве, в 1974 году поселяется в художественном центре «Банхоф Роландсек» близ Бонна, с 1975 года живёт в Париже, а в 1977 году, став стипендиатом Берлинской программы поддержки деятелей искусств DAAD, полгода пребывает в Берлине, позднее, в том же 1977 году, останавливается во Флоренции, но летом 1978 года снова переезжает в Женеву.

В 1979—1983 годах выступает совместно со скрипачом и исполнителем на виоль д’амур Даниэлем Фрадкиным.

В 1981 году создаёт в Женеве ансамбль старинной музыки «Hoc Opus», в составе — Клодин Ансерме (сопрано), Джонатан Рубин (лютня), Шарин Рубин (виола да гамба), Андрей Волконский (клавесин).

В 1988 году окончательно поселяется в городе Экс-ан-Прованс на юге (Франции).

Скончался 16 сентября 2008 года в Экс-ан-Провансе. Отпевание, с участием православного священника и хора из Ниццы, состоялось 21 сентября, похороны — 22 сентября. Согласно его желанию, был похоронен среди могил аристократов начала XX века, в склепе княжеского семейства Волконских на кладбище французского города Ментоны, недалеко от границы с Италией, которую очень любил.

Сын, князь Пеэтер (Пётр) Андреевич Волконский — эстонский актёр и рок-музыкант.

Ю. Холопов о Волконском 
В начале движения, преобразившего лик русской музыки второй половины нашего столетия, стояло несколько талантливых молодых композиторов. Но на острие стрелы в середине 50-х годов был Андрей Волконский.

Творчество

Избранные сочинения 
 Соната для фортепиано B-dur (1949)
 Фортепианное трио (1950–1951)
 Соната (Сонатина) для арфы (1951)
 Русь, кантата на текст Н. Гоголя (1952)
 Лик мира, кантата на стихи П. Элюара (1952)
 Концерт для оркестра (1953)
 Каприччио для оркестра (1953–1954)
 Фортепианный квинтет d-moll, op. 5 (1954–1955)
 Струнный квартет, op. 6 (1955)
 Соната для альта и фортепиано, op. 8 (1955–1956)
 Трио для двух труб и тромбона (1956)
 Musica stricta (fantasia ricercata) для фортепиано, op. 11 (1956–1957, посв. М. Юдиной)
 Музыка для 12 инструментов, op. 12 (1957)
 Две японские песни для хора, электронного звука и ударных (1957)
 Серенада насекомому для камерного оркестра (1958–1959)
 Сюита зеркал для сопрано и инструментального ансамбля на текст Ф. Г. Лорки (1960)
 Игра втроём (Jeux à trois), мобиль для флейты, скрипки и клавесина (1961)
 Жалобы Щазы для сопрано и камерного ансамбля на слова Щазы (1962)
 Странствующий концерт (Concerto itinérant) для сопрано, скрипки, флейты, ансамбля ударных и 26 инструментов на текст О. Хайяма (1963–1967)
 Узелки времени (Les mailles du temps) для трёх групп инструментов (1969–1970, посв. В. Сильвестрову)
 Реплика, хэппенинг для камерного ансамбля (1970)
 Мугам (Maqam) для тара и клавесина (1974)
 Lied для 4 голосов на текст из Glogauer Liederbuch (Песенника из Глогау) (1974)
 Immobile для фортепиано с оркестром (1977–1978)
 7 духовных песнопений для трёх мужских голосов (соло или хора) (обработка русских православных литургических песнопений) (1984)
 Was noch lebt для меццо-сопрано и струнного трио на стихи И. Бобровского (1985)
 Псалом 148 для трёх голосов, органа и литавр (1989)
 Перекрёсток (Carrefour) для ансамбля (1992)

Музыка к кинофильмам
  — Стёпа-моряк (мультипликационный)
  — Исполнение желаний (совместно с Н. Сидельниковым) (мультипликационный)
  — Тайна далёкого острова (совместно с Н. Сидельниковым) (мультипликационный)
 1958 — Человек человеку (мюзикл)
 1958 — Новые похождения Кота в сапогах
  — Марья-искусница
 1959 — Косолапый друг
  — Ясхан (киноочерк; студия «Туркменфильм», реж. Л. Черенцов)
  — Приключения Кроша
  — Три плюс два
  — Через кладбище
  — Война под крышами
  — Мёртвый сезон
 1968 — Замки на песке (короткометражный)
  — Сыновья уходят в бой
  — Могила льва

Музыка для радиопостановок
 «Песенка в лесу» (1954)
 «Полночь в Риме» (1956)

Музыка для театра
 к пьесе Ж. П. Сартра «Только правда, или Жорж де Валера» (спектакль Московского театра сатиры, реж. В. Н. Плучек, 1956)
 к пьесе Б. Шоу «Святая Жанна» (спектакль Московского государственного театра имени Ленинского Комсомола, постановщик В. С. Канцель, 1958)
 к пьесе Константина Симонова «Четвёртый» (спектакль Московского театра «Современник», реж. Олег Ефремов, 1961)
 к пьесе Льва Устинова и Олега Табакова «Белоснежка и семь гномов» (спектакль Московского театра «Современник», реж. О. Табаков, 1961)
 к пьесе Леонида Зорина «По московскому времени» (спектакль Московского театра «Современник», реж. О. Ефремов, 1962)
 к пьесе Эрнеста Хемингуэя «Пятая колонна» (спектакль Московского театра «Современник», реж. Григорий Лордкипанидзе, 1962)
 к пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» (спектакль Московского театра «Современник», реж. Игорь Кваша, 1964)
 к пьесе Василия Аксёнова «Всегда в продаже» (спектакль Московского театра «Современник», реж. О. Ефремов, 1965)
 к спектаклю Дзюндзи Киноситы / Виктора Дубровского «Японские сказки» (спектакль Московского драматического театра им. К. С. Станиславского, реж. В. Миллер, 1965)
 к комедии Мольера «Тартюф» (спектакль Театра на Таганке, реж. Юрий Любимов, 1968)

Музыкально-теоретический труд 
 Основы темперации. Москва: Композитор, 1996 — 91 с. ISBN 5-85285-184-1; 2-е издание, исправленное и дополненное. : Композитор, 2003 — 64 с. ISBN 5-85285-608-8.

Литература 
 Дружинин, Фёдор. Андрей Волконский. // Воспоминания. Страницы жизни и творчества. Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, Консерватория им. Чайковского. — , 2001.
 Дубинец, Елена. Князь Андрей Волконский. Партитура жизни. — : РИПОЛ классик, 2010. — ISBN 978-5-386-02153-5.
 Маркиз, Лев. Смычок в шкафу. — : Аграф, 2008. – ISBN 978-5-7784-0379-6.
 Пекарский, Марк. Назад к Волконскому вперёд. М.: Композитор, 2005. — ISBN 5-82585-812-9.
 Холопов, Юрий Николаевич. Инициатор: о жизни и музыке Андрея Волконского // Музыка из бывшего СССР. Сборник статей. Выпуск 1. М., 1994, стр. 5—23. — ISBN 5-85285-480-8.
 Kholopov, Yuri. Andrei Volkonsky the initiator: a profile of his life and work// Ex oriente…II". Nine Composers from the former USSR. / Ed. by V. Tsenova. — Berlin: E. Kuhn, 2003. — P. 1—28.
 Schmelz, Peter John. Andrey Volkonsky and the Beginnings of Unofficial Music; Volkonsky’s Rejoinder. // Such Freedom, if only musical. Unofficial Soviet Music during the Thaw. — Oxford University Press, New York, 2009. — P. 67—130 & 275—294. — ISBN 978-0-19-534193-5.
Tumanov, Alexander. A Life in Music from the Soviet Union to Canada. Memoirs of a Madrigal Ensemble Singer. Editor and Translator Vladimir Tumanov. Denton, TX: University of North Texas Press, 2019.

Примечания

Ссылки 
 Холопов Ю. Н. Инициатор: О жизни и музыке Андрея Волконского. // Музыка из бывшего СССР. — Сб. статей. — Выпуск 1. — , 1994. — С. 5—23.
 Волконский, Андрей Михайлович on Wikilivres
 Andre Volkonsky
 «Играть на клавесине было идеологической диверсией». Интервью на сайте 
 Лев Маркиз. Смычок в шкафу (фрагмент из книги)
 Воспоминания Андрея Волконского (франц. оригинал и рус. перевод)

Исполнители старинной музыки
Русские эмигранты третьей волны во Франции
Андрей Михайлович
Выпускники Академического музыкального колледжа при Московской консерватории
Похороненные в Ментоне